

Михайловський район — район, Алтайський край
 Михайловський район — район, Амурська область
 Михайловський район — район, Волгоградська область
 Михайловський район — район, Приморський край
 Михайловський район — район, Рязанська область

Див. також 
 Михайлівський район (значення)